Нікулешть () — комуна в Румунії, у повіті Димбовіца.
 Нікулешть () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Нікулешть.
 Нікулешть () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Вінтіле-Воде.
 Нікулешть () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Хоря.